Ягодин — русская фамилия. Известные носители:
 Ягодин, Борис Алексеевич (1930—2003) — агрохимик и почвовед.
 Ягодин, Вадим Николаевич (1932—2015) — археолог, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан (г. Нукус).
 Ягодин, Василий Александрович (1870—1937) — протоиерей, святой Русской православной церкви, причислен к лику святых как священномученик.
 Ягодин, Геннадий Алексеевич (1927—2015) — советский и российский государственный и общественный деятель, депутат Верховного Совета СССР, член ЦК КПСС.
 Ягодин, Михаил Данилович (1900—1974) — советский военачальник, генерал-майор. Участник Гражданской и Великой Отечественной войн.
 Ягодин, Олег Валерьевич (род. 1976) — российский актёр театра и кино, музыкант, фронтмен рок-группы «Курара».



Другое 
 Ягодин — пропускной пункт автодороги  на границе Украины и Польши.

См. также 
 Ягода (значения)
 Ягодина (значения)
 Ягудин

Примечания